Brooks Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brooks Mountain (Alabama)
 Brooks Mountain (Alaska)
 Brooks Mountain (Arkansas)
 Brooks Mountain (Georgia)
 Brooks Mountain (Kentucky)
 Brooks Mountain (Montana)
 Brooks Mountain (New York)
 Brooks Mountain (Texas)